Удму́ртский госуда́рственный университе́т (УдГУ, ранее Удмуртский государственный педагогический институт) — высшее учебное заведение в Ижевске, крупнейший центр высшего образования Удмуртской Республики. В состав университета входят 13 факультетов, 7 институтов, 18 научно-исследовательских лабораторий, 7 представительств, 134 кафедры, 19 учебно-деловых центров.

История 
10 апреля 1931 года был образован Удмуртский государственный педагогический институт (УГПИ). В 1958 году УГПИ был переведён из третьей категории в более высокую — вторую, с правом иметь аспирантуру. 5 марта 1971 года Совет министров СССР принял постановление об организации Удмуртского государственного университета в Ижевске.

19 апреля 1971 года — приказом Министерства высшего и среднего специального образования СССР № 323, УГПИ преобразован в Удмуртский государственный университет. 29 декабря 1972 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР присвоено звание Удмуртский государственный университет имени 50-летия СССР Министерства высшего и средне-специального образования РСФСР.

С 20 сентября 2002 года университет носит название «Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Удмуртский государственный университет“». С 23 марта 2011 года — «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования „Удмуртский государственный университет“». С 19 апреля 2016 года — «Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования „Удмуртский государственный университет“».

Структура 
 Институт истории и социологии
 Институт языка и литературы
 Институт удмуртской филологии, финно-угроведения и журналистики
 Институт физической культуры и спорта
 Институт педагогики, психологии и социальных технологий
 Институт искусств и дизайна
 Институт социальных коммуникаций
 Институт права, социального управления и безопасности
 Институт экономики и управления
 Институт естественных наук
 Институт математики, информационных технологий и физики
 Институт гражданской защиты
 Институт нефти и газа им. М. С. Гуцериева

Филиалы 
 Филиал государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Удмуртский государственный университет» в городе Губкинском
 Филиал Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования Удмуртского государственного университета в г. Можге
 Филиал Удмуртского государственного университета в городе Кудымкаре
 Филиал Удмуртского государственного университета в г. Нижняя Тура
 Филиал Удмуртского государственного университета в городе Воткинске

Международная деятельность 
Удмуртский государственный университет активно развивает международное партнёрство с зарубежными вузами и организациями, является членом Европейской ассоциации университетов, Ассоциации евразийских университетов, Ассоциации финно-угорских университетов.

УдГУ осуществляет международное сотрудничество в рамках международных соглашений с зарубежными вузами, международными организациями и посольствами зарубежных стран о международном сотрудничестве в научно-образовательной области. В рамках двухсторонних соглашений осуществляется академический обмен студентами с вузами Испании, Финляндии, р. Корея, Чехии, Германии, Польши, Италии.

Управление международных связей УдГУ координирует работу в рамках различных международных проектов, таких как TEMPUS, Erasmus Mundus Triple I, Erasmus Mundus Aurora.

Ежегодно более двухсот иностранных студентов, преподавателей и научных работников приезжают в УдГУ. Основной целью многих из них является изучение русского языка.

УдГУ работает в Государственной системе тестирования по РКИ с 2002 года, поэтому все желающие иностранные граждане могут пройти тестирование по русскому языку (ТРКИ) по любому из пяти уровней и получить соответствующий сертификат государственного образца. Также в УдГУ регулярно проводится тестирование по русскому языку для вступления в гражданство РФ и тестирование по русскому языку для трудовых мигрантов.

Галерея

См. также

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература

Ссылки 

 Сайт УдГУ
 Научные конференции УдГУ

Учебные заведения, основанные в 1931 году в России
Ассоциация классических университетов России
Гос